

Institucions fundades o patrocinades per personatges anomenats Albert 
 Albertina, museu a Viena fundat per Albert de Saxònia-Teschen.
 Universitat de Königsberg, en alemany Albertus-Universität Königsberg, anomenada habitualment Albertina, i fundada Albert I de Prússia.
 Universitat de Friburg de Brisgòvia, en alemany Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, anomenada fins al s. XIX Albertina pel seu fundador Albert VI d'Habsburg.
 Acadèmia Albertina de Belles Arts, italià Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, fundada per Carles Albert I de Sardenya, a Torí.
 la Biblioteca de la Universitat de Leipzig s'anomena també Bibliotheca Albertina, en honor d'Albert I de Saxònia.

Geografia 
 Falla Albertina, branca del Rift d'Àfrica Oriental.

Prenom femení 
 Albertina Frederica de Baden-Durlach
 Albertina Agnès d'Orange-Nassau
 Albertina Cassani
 Albertina Soepboer
 Albertina Martínez Burgos
 Elisabet Albertina de Saxònia-Hildburghausen
 Lluïsa Albertina de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg
 Sofia Albertina d'Erbach-Erbach